

Topônimos 
 Brändö — município finlandês
 Brando (Alta Córsega) — comuna francesa

Pessoas 
 Brando Eaton (1986) — ator estadunidense
 Marlon Brando (1924–2004) — ator estadunidense
 Dio Brando — personagem fictício do mangá japonês JoJo's Bizarre Adventure

Ver também 

  Brandon
  Brandão

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos